

Herby 

 Czetwertyński – polski herb książęcy.
 Czetwertyński II – polski herb książęcy.

Ludzie 
 Adam Czetwertyński (ur. 1945) – polski nauczyciel i dziennikarz, instruktor ZHP.
 Aleksander Czetwertyński (?-1769) – podkomorzy bracławski.
 Antoni Jan Czetwertyński-Światopełk (1744-1830) – polski poseł, szambelan, ostatni kasztelan bracławski.
 Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748-1794) – książę kasztelan przemyski.
 Dymitr Czetwertyński-Światopełk (1777-1859) – marszałek powiatu zasławskiego.
 Eliasz Czetwertyński-Światopełk (1606-1640) – polski rotmistrz.
 Janusz Tomasz Czetwertyński-Światopełk (1743-1813) – kasztelan czernichowski, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 Janusz Sytnik-Czetwertyński (ur. 1967) – polski filozof.
 Kajetan Czetwertyński (XVIII w.) – kasztelan lwowski.
 Michał Aleksander Czetwertyński (XVIII w.) – książę, rotmistrz Kawalerii Narodowej.
 Seweryn Czetwertyński (1873-1945) – polski polityk.
 Stanisław Czetwertyński (1903-1990) – polski tenisista.
 Stefan Czetwertyński-Światopełk (1577-1665) – podkomorzy bracławski.
 Władysław Czetwertyński (zm. 1784) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 Włodzimierz Czetwertyński-Światopełk (1837-1918) – radca Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, spiskowiec, zesłaniec.

Zobacz też 

 Czetwertyńscy herbu Pogoń Ruska – polski ród książęcy.